Удача (везение) — позитивно воспринимаемое событие, возникшее в результате случайного стечения обстоятельств; желательный исход какого-либо события или действия.

В названиях художественных произведений:
 «Князь Удача Андреевич» — советский детский приключенческий фильм (1989).
 «Удача винодела» — новозеландско-французский фильм по одноимённому роману новозеландской писательницы  (2009).
 «Удача или миф» — юмористический роман Роберта Асприна (1983).
 «Удача» — советский короткометражный комедийный фильм (1980).
 «Удача» — американский драматический телесериал (2011).
 «Удача» — американский компьютерно-анимационный фэнтезийный комедийный фильм (2022).

См. также 

 Неудача
 Счастье